De achtste editie van het Oceanisch kampioenschap hockey werd in 2013 gehouden in het Nieuw-Zeelandse Stratford. Zowel bij de mannen als de vrouwen deden vier landen mee. Net als bij de zeven eerdere edities won Australië bij de mannen. Na drie edities die Nieuw-Zeeland won, was Australië ook bij de vrouwen het sterkst. De winnaars plaatsten zich tevens direct voor het wereldkampioenschap van 2014.

Mannen

Groepsfase

Om de derde plaats

Finale

Eindrangschikking

Vrouwen

Groepsfase

Om de derde plaats

Finale

Eindrangschikking

2013
Hockey in Nieuw-Zeeland
Hockey in 2013
Sportevenement in Nieuw-Zeeland
Sport in Nieuw-Zeeland (Noordereiland)
Taranaki